Skällträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skällträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (39,7 ha)
Skällträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,2 ha)
Skällträsket (Sorsele socken, Lappland, 725004-155997), sjö i Sorsele kommun, 
Skällträsket (Sorsele socken, Lappland, 725005-156011), sjö i Sorsele kommun,  (41,6 ha)
Skällträsket (Sorsele socken, Lappland, 725013-156056), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn